«В созвездии Быка» — российский кинофильм 2003 года.

Сюжет 

1942 год. Ноябрь. В разгаре Сталинградская битва.

В ста километрах севернее Сталинграда, в крохотной деревушке Шишке, стоящей на холме среди степи, идёт своя жизнь. Но война присутствует и здесь. Главные герои киноповести — деревенский шестнадцатилетний паренек-скотник Ваня, городской юноша Игорь и местная красавица Каля. Любовный треугольник. Каля предпочитает красивого и образованного Игоря. Ваня ревнует, страдает и поверяет свои страдания ближайшим друзьям — быкам. Когда заблудившийся в степи советский конный отряд забирает в деревне всё сено, Ваня понимает, что быки обречены на голодную смерть. Он решает идти в степь на поиски корма для быков.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария:
 Пётр Тодоровский
 Александр Буравский
 Режиссёр: Пётр Тодоровский
 Операторы:
 Владимир Башта
 Владимир Климов
 Художник: Александр Толкачёв
 Композитор: Пётр Тодоровский

Награды 
 Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге
 2003 — Приз имени Андрея Тарковского (Пётр Тодоровский)
 Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве
 2003 — Приз Гильдии кинорежиссёров (Пётр Тодоровский)

Ссылки 
 «В созвездии Быка» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы России
Фильмы Петра Тодоровского
Фильмы России 2003 года